

Панамериканско първенство по шахмат 

Първото панамериканско първенство по шахмат се провежда в Холивуд между 28 юли и 12 август 1945 г. Второто първенство е организирано през 1954 г. в Лос Анджелис и е открит турнир.

{|class="sortable wikitable"
! Н. !! Година !! Град !! Победител
|-
|1||1945||Холивуд|| Самуел Решевски
|-
|2||1954||Лос Анджелис|| Артур Бизгаер
|-
| ||1958||Богота|| Оскар Пано
|-
| ||1963||Хавана|| Елеазар Хименез
|-
| ||1966||Хавана|| Елеазар Хименез
|-
| ||1968||Хавана|| Силвино Гарсия
|-
| ||1970||Хавана|| Елеазар Хименез
|-
|||||
|-
|1||1974||Уинипег|| Уолтър Браун
|-
|2||1977||Санта Круз|| Herman van Riemsdijk
|-
|3||1981||Сан Педро|| Зенон Франко
|-
|4||1987||Ла Пас|| Пабло Рикарди
|-
|5||?|| ?||
|-
|6||?|| ?||
|-
|7||?|| ?||
|-
|8||1998||Сан Фелипе|| Александър Иванов
|-
|}

Първенство по шахмат на Континентална Америка 
{|class="sortable wikitable"
! Н. !! Година !! Град !! Победител
|-
|1||2001||Кали|| Алекс Йермолински
|-
|2||2003||Буенос Айрес|| Александър Голдин
|-
|3||2005||Буенос Айрес|| Лазаро Брузо
|-
|4||2007||Кали|| Хулио Гранда
|}

Вижте също 

Състезания по шахмат
Спорт в Северна Америка
Спорт в Южна Америка